Antoni Kossowski (1701–1771) – podskarbi nadworny koronny, generał major
 Antoni Kossowski (zm. po 1799) – kasztelan inowłodzki, starosta przedecki